Pieter de Molijn (1595-1661), een Nederlands kunstschilder, graveur en tekenaar
 Pieter, ook wel Petrus Marius Molijn (1819-1849), een Nederlands kunstschilder, etser en lithograaf
 François Adriaan Molijn (1853-1912), een Nederlandse verffabrikant in Nunspeet